

Geografia 
 Roswell, Colorado – ex insediamento facente ora parte di Colorado Springs
 Roswell, Georgia – sobborgo di Atlanta
 Roswell – Nuovo Messico
 Roswell, Ohio
 Roswell, Dakota del Sud

Libri 
 Roswell High – serie di libri per ragazzi scritti da Melinda Metz
 Stargate SG-1: Roswell – romanzo del 2007 scritto da Sonny Whitelaw e Jennifer Fallon

Fumetti 
 Roswell, Little Green Man – serie di fumetti

Televisione 
 Roswell (Roswell) – film TV del 1994 diretto da Jeremy Kagan ed interpretato da Kyle MacLachlan
 Roswell (Roswell) – serie televisiva in onda dal 1999 al 2002 ispirata ai romanzi scritti dalla Metz
 Roswell - Lo sbarco degli alieni (Roswell: The Aliens Attack) – film TV del 1998 diretto da Brad Turner

Altro 
 Incidente di Roswell